Blahodatne (ukr. Благодатне, ros. Благодатное) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tomaszpolskim.

W czasach Rzeczypospolitej wieś leżała w województwie bracławskim. Odpadła od Polski w wyniku II rozbioru.

Linki zewnętrzne 
 Rada Najwyższa Ukrainy

Wsie w rejonie tomaszpolskim